Skrzyszów (gemeente)
 Skrzyszów (Klein-Polen)
 Skrzyszów (Silezië)
 Skrzyszów (Subkarpaten)